Dumfries steht für:
 Dumfries, schottische Stadt
 Dumfries (Minnesota), Ort im Wabasha County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Dumfries (Virginia), US-amerikanische Stadt im Bundesstaat Virginia
 Dumfries (Wahlkreis, Schottland), ehemaliger Wahlkreis für das Schottische Parlament
 Dumfries (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ehemaliger Wahlkreis für das britische Unterhaus

Dumfries ist der Familienname folgender Personen:
 Denzel Dumfries (* 1996), niederländischer Fußballspieler
 Johnny Dumfries (1958–2021), britischer Autorennfahrer